Viktor Ruban, nacido el 24 de mayo de 1981, es un deportista ucraniano que compite en la disciplina de tiro con arco.

Representó a su país en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en la modalidad de individual masculino, consiguiendo el 13° puesto en la clasificación. También formó parte de la competición por equipos en la que Ucrania alcanzó la medalla de bronce.

Más tarde en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 en la misma modalidad de individual masculino logró la medalla de oro venciendo al coreano Park Kyung-Mo y al ruso Bair Badenov. 

Deportistas de Ucrania
Nacidos en Járkov